IRS steht als Abkürzung für:

 Immunreaktiver Score, Bewertungsskala für den Nachweis einer  Antigen-Antikörper-Reaktion
 Independent Rear Suspension, Einzelradaufhängung an der Hinterachse
 Indian Railway Standard, Normen nach denen ab 1928 Eisenbahnfahrzeuge in Indien gebaut wurden, siehe IRS-Lokomotive und IRS-Güterwagen 
 Indian Register of Shipping, indische Klassifikationsgesellschaft
 Indian Remote Sensing, eine Serie von indischen Erdbeobachtungssatelliten
 Institut für Raumfahrtsysteme
 Insulin-Rezeptor-Substrat (IRSp53), Strukturprotein in Wirbeltieren
 Intelligence, Reconnaissance, Surveillance – nachrichtendienstlicher Bereich der Bundeswehr
 Interest Rate Swap, ein Zinsderivat, siehe Zinsswap
 Internal Revenue Service, die Bundessteuerbehörde der Vereinigten Staaten
 International Reporting System für Störungen an kerntechnischen Anlagen, siehe Internationale Atomenergie-Organisation#IRS (International Reporting System for Operating Experience)
 Leibniz-Institut für Raumbezogene Sozialforschung, deutsche Forschungseinrichtung, ehemals Leibniz-Institut für Regionalentwicklung und Strukturplanung
 Invariant Random Subgroup, ein Begriff aus der Mathematik

I.R.S. steht als Abkürzung für:
 Irwin R. Schyster, Ringname von Mike Rotunda (* 1958), US-amerikanischer Wrestler

Abkürzung